Mumbulsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mumbulsari, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Mumbulsari, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar